Liste Swadesh de 207 mots en français et en géorgien, accompagnée de la transcription en caractères latins et de la prononciation en alphabet phonétique international.

Présentation

Liste

Orthographe 
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 verbes : infinitif
 autres mots : neutre ou masculin, singulier, nominatif (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Voir aussi

Bibliographie 
 Le géorgien de poche, Assimil, Chennevières-sur-Marne 2003 - 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Géorgien
 Alphabet géorgien
 Système national de romanisation du géorgien

Liens externes 
  Dictionnaires de géorgien (Lexilogos)
  Dictionnaire anglais-géorgien
  Un autre dictionnaire anglais-géorgien
  Translittération géorgien-latin (méthode différente, origine non précisée)
  Exemples de prononciation
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wiktionnaire géorgien

georgien
Langue géorgienne